Christian Dolezal ist der Name folgender Personen:

* Christian Dolezal (Schauspieler) (* 1971), österreichischer Schauspieler
 Christian Dolezal (Eishockeyspieler) (* 1986), österreichischer Eishockeyspieler